Achille Marie Joseph Glorieux (1910–2003), römisch-katholischer Diplomat und Nuntius in Ägypten
 François Glorieux (* 1932), belgischer Dirigent und Komponist
 Frédéric Glorieux, Informatiker
 Raphaël Glorieux (1929–1986), belgischer Radrennfahrer
 Palémon Glorieux (1892–1979), französischer Historiker
 Gabriel Glorieux (1930–2007), belgischer Radrennfahrer
 Karine Glorieux, kanadische Autorin
 Eloi Glorieux (* 1960), belgischer Politiker
 Thomas Glorieux
 Alphonse Glorieux (1844–1917), katholischer Bischof